UIA es el acrónimo de varias cosas:

Universidades 
 La Universidad Iberoamericana, de México.
 La Universidad Internacional de las Américas, de Costa Rica.

Uniones / Asociaciones 
 La Unión Internacional de Abogados.
 La Unión Industrial Argentina.
 La Unión Internacional de Arquitectos (Union Internationale des Architectes).
 La Unidad de Información y Análisis, sección de la Ertzaintza.